Hjorttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjorttjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Hjorttjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Hjorttjärnarna (Norra Ny socken, Värmland, 671222-135976), sjö i Torsby kommun, 
Hjorttjärnarna (Norra Ny socken, Värmland, 671241-135958), sjö i Torsby kommun, 
Hjorttjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Hjorttjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn